hrabstwo Worth (ang. Worth County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Worth (ang. Worth County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Worth (ang. Worth County) w USA, w stanie Missouri